Yumbel kan syfta på:

Chile 

 Yumbel (kommun), Región del Biobío, Provincia de Biobío, 
 Yumbel (ort), Región del Biobío, Provincia de Biobío,